Sara Lvovna Șor (în ; născută Manahimova, în , în prima căsătorie Semendueva, în ; n. 12 octombrie 1977, Derbent, Daghestan, RSFSR, URSS), cunoscută după numele de scenă Jasmin (în ), este o cântăreață de muzică pop, actriță, fotomodel și prezentatoare de televiziune rusă, de origine daghestanezo-evreiască. În decursul carierei sale muzicale a lansat 8 albume de studio.

Numele său de scenă, Jasmin, în rusă înseamnă iasomie.

Discografie

Albume

Topuri

Albume video 
 2005 — «Да!» (concert solo)
 2005 — «Jasmin. Grand Collection» (conține 18 videoclipuri)

Bibliografie 
 2007 — «Заложница»

Turnee 
 2005 — «Да!» (Rusia)
 2009 — «Мечта» (SUA)
 2012 — «Лабу-Дабу» (SUA)
 2012—2014 — «От любви до любви» (Rusia, Republica Moldova)

Referințe

Legături externe
 
 
 
 Biografie pe jasmin.ru 
 
 Жасмин направила открытое письмо послам стран СНГ в Москве 
 Проблемы сирот нашли отклик в шоу-бизнесе 
 «Жасмин без излишеств» Интервью Jewish.ru 
 Блог Жасмин на сайте программы «Здоровье с Еленой Малышевой» 

Ruși în viață
Actrițe ruse
Cântăreți ruși
Evrei ruși
Cântărețe de muzică pop
Evrei în viață